Elaith Craulnober est un personnage de fiction dans le cadre imaginaire des Royaumes oubliés. Son auteur, Elaine Cunningham, se sert souvent de lui et l'a mis en scène dans un grand nombre de ses romans : L'ombre de l'elfe, La chanson de l'elfe, Les larmes d'acier, Le prix des rêves, et fugitivement comme un tout jeune enfant dans Éternelle Rencontre, le berceau des elfes. Il est souvent décrit comme un elfe méchant, rusé et opportuniste dont la réputation est exécrable, même si le Livre de Règles des Royaumes oubliés le présente comme un sorcier et un guerrier. L'auteur l'utilise à la fois comme un antihéros et comme un méchant qui revient à maintes reprises, et on parle souvent de lui comme du « Serpent ».

Apparence
Elaith Craulnober est décrit comme un elfe noble aux traits anguleux mais qui ne sont pas sans élégance. Un des romans nous apprend qu'il est aussi grand qu'Arilyn Lamelune (ce qui lui donne une taille d'un peu plus de 1,70 m). Il porte des cheveux d'argent avec la peau pâle commune à son peuple, les elfes de Lune (ou elfes gris). On dit souvent de ses yeux qu'ils sont couleur d'ambre. Il aime à porter la cape noire et les dagues elfiques qui le caractérisent, et il se sert volontiers de ces dernières pour renforcer sa réputation déjà terrifiante. Pour son aspect on le compare souvent à un « serpent d'argent », ce qui lui a donné son surnom de « Serpent ».

Personnalité
Elaith est un personnage tragique qui ne s'est apparemment jamais remis de sa chute initiale. Capitaine de la garde du Roi à Éternelle-Rencontre, sa déchéance a fait de lui un seigneur brutal, criminel et sans cœur, et c'est pour cela qu'il possède aujourd'hui des qualités souvent contradictoires. Avant sa rencontre avec Arilyn Lamelune, il était un seigneur criminel et sans cœur, avec un penchant pour la cruauté. Son côté manipulateur et méchant et son intelligence circonspecte lui ont valu une position honneur dans la noblesse d'Eauprofonde. C'est aussi un elfe très fier, capable de réagir sauvagement à l'offense la plus insignifiante. Mais bien qu'il connaisse mal le pardon, il n'en a pas moins un certain sens de l'honneur, même perverti, et paraît complètement respecter (bien qu'en les déformant) beaucoup de traditions elfiques – y compris le fait qu'il reste « ami des elfes ». Pendant les événements de la séquence du chant et de l'épée, il a connu un changement profond. Il s'interroge davantage sur la question du bien et du mal, et a même commencé à chercher sérieusement à réparer, par tous les moyens, ce qu'il avait détruit. Actuellement, Elaith est toujours un seigneur mauvais, mais son côté cruel apparaît un peu moins.

Talents et compétences
Plus importantes que ses capacités, il y a sa réputation redoutable et sa volonté de commettre les actions les plus viles et les plus cruelles. Elaith (Mage 9/ Guerrier 3/ Assassin 3) s'est fait une telle réputation qu'il est presque intouchable dans la ville d'Eauprofonde. Il est aussi le propriétaire d'une grande partie de celle-ci et possède de nombreux artefacts magiques, et cela sans compter sa fortune. Souvent, il préfère embaucher des mercenaires pour faire, à son profit, des activités illégales.

Mais outre sa richesse et son renom, Elaith montre aussi une grande capacité à se battre. Surnommé le Serpent, il est bien connu pour sa rapidité et son agilité - même d'après les normes elfiques, comme le montre le roman La chanson de l'elfe. Il est aussi passé maître dans l'art de se servir des dagues, et souvent deux à la fois grâce à son don d'ambidextrie, pour impressionner ses adversaires (ou se moquer d'eux). Il fait également preuve de différentes capacités magiques, comme la divination et l'invisibilité.

Elaith est aussi parfaitement à l'aise dans le monde souterrain et il pratique le vol à la tire avec une grande facilité. On sait aussi qu'il se joue des serrures et des pièges. Et il est connu également pour se fondre dans les ténèbres. Fait-il tout cela par des moyens ordinaires ou grâce à la magie : on en discute encore.

Objets Magiques
Elaith est un authentique collectionneur d'objets magiques et, à ce titre, il serait impossible d'en faire l'inventaire entier. Les plus remarquables d'entre eux sont les suivants :
 Sa lame de lune actuellement endormie, car cet artefact elfique n'a plus voulu de lui comme propriétaire (puisqu'il est devenu un personnage discutable) – et c'est ce qui a inévitablement conduit à son exil. Elle a retrouvé ses pouvoirs dans le roman La chanson de l'elfe.
 Elaith possède aussi une dague magique qui revient dans sa main après avoir été lancée. Il l'a achetée au barde Danilo Thann.
 Enfin, Elaith possède une boule de cristal, qu'il utilise pour discuter avec ses clients à venir - et pour pouvoir les espionner.

Relations
C'est avec la Princesse Amnestria, la mère d'Arilyn Lamelune, qu'Elaith a été le plus lié. Il devait se fiancer avec elle, mais il l'a quittée en même temps que la communauté elfique (après qu'il eut été rejeté par sa lame de lune et qu'il se fut imposé l'exil à lui-même). L'amour brisé d'Elaith pour la princesse est tel que c'est une des rares choses qui puissent lui faire perdre le contrôle qu'il exerce sur lui. Pendant les événements du roman Le prix des rêves, cette faiblesse a bien failli lui coûter la vie.

Elaith a deux enfants, bien qu'un seul des deux lui soit connu. Azariah Craulnober, auquel il a renoncé pour récupérer sa lame de lune, est actuellement confié à des tuteurs à Éternelle-Rencontre et reçoit l'éducation nécessaire à un futur héritier d'une lame de lune. De la princesse Amnestria, Elaith a aussi un fils, mais c'est en secret qu'elle lui a donné naissance après qu'Elaith eut quitté Eauprofonde. L'histoire du prince n'a pas encore été racontée.

L'autre compagnon le plus proche d'Elaith était, de façon ironique, le barde qui était autrefois son ennemi juré, Danilo Thann. Après les événements de La chanson de l'elfe, Elaith a donné à Danilo Thann le titre d'ami-elfe pour le récompenser de lui avoir sauvé la vie, bien qu'on sache qu'il en parle comme d'un acte suprêmement insensé.

Il considère Arilyn Lamelune, demi-elfe meurtrière, comme une princesse elfique - et peut-être comme la fille qu'il n'a jamais eue avec la princesse Amnestria (on le voit bien dans L'ombre de l'elfe). Au début, la confondant avec la Princesse Amnestria, il a essayé de faire alliance avec cette inquiétante demi-elfe.

Elaith nourrit une haine farouche pour le père humain d'Arilyn, le barde Bran Skorlskun - un ancien ami. Cette haine vient-elle du fait que ce soit un humain, ou de son incapacité en tant qu'humain à protéger Amnestria, ou au fait qu'elle a aimé cet humain plus qu'elle l'a aimé ? La réponse n'est pas clair dans les romans.

Elaith a aussi rencontré brièvement la délicieuse Bronwyn Caradoon, un agent des Ménestrels envoyé secrètement pour saboter un de ses plans dans Le prix des rêves. Il a ressenti une attraction peu courante envers elle, attraction qui l'a toujours empêché de tuer la sournoise traîtresse.

Il a réalisé un « pacte » difficile à définir avec Khelben Arunsun et Laérale Maindargent, puisqu'il a sauvé la vie de l'archimage qui était sous l'emprise d'un charme puissant pendant les événements de La chanson de l'elfe.

Sources
 

Personnage des Royaumes oubliés
Personnage elfe